Cet article fournit une liste des principales villes de Birmanie avec quelques informations sur chacune des villes.

Source 

Liste de villes par pays en Asie
ville

simple:Myanmar#Largest cities